Congdon kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin Congdon
 Joseph Whipple Congdon

Robotskapade auktorsförkortningar